NYC Man – traccia dell'album Set the Twilight Reeling di Lou Reed del 1996
 NYC Man (The Ultimate Collection 1967-2003) – raccolta di Lou Reed del 2003
 NYC Man: Greatest Hits – raccolta di Lou Reed del 2004